Het seizoen 1986/87 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1986 en eindigde op 14 juni 1987 met de finale in het Constant Vanden Stockstadion in Anderlecht. De beker ging naar KV Mechelen dat Club Luik versloeg in de finale.

Laatste 8
Dit schema toont de acht langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de kwartfinales. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Juan Lozano - RSC Anderlecht (5 doelpunten)
 Zvonko Varga - Club Luik (5 doelpunten)
 Ronny Rosenthal - Club Brugge (5 doelpunten)
 René Van Becelaere - FC Winterslag (5 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1986/87